BSW peut faire référence à :
  ;
 Brettspielwelt, un portail gratuit de jeux en ligne ;
 British Standard Whitworth, norme (BS 84:1956) de pas de vis (filetage).